Gajusz – jurysta rzymski
 Gajusz Juliusz Cezar – rzymski polityk, przywódca i dyktator
 Gajusz – imię
 Fundacja Gajusz – fundacja pomagająca ciężko i przewlekle chorym dzieciom oraz ich rodzinom